Hauptfriedhof Frankfurt steht für:

 Hauptfriedhof (Frankfurt am Main), Friedhof in Frankfurt am Main
 Hauptfriedhof Frankfurt (Oder), Friedhof in Frankfurt (Oder)